L'empresa / indústria / fàbrica IMSSA TAMSA, o coneguda com Indústries Sabaté, fou una molt reconeguda empresa oberta el 1940 (aprox) fins al 1992.

Tot el conjunt de l'empresa estava compost per diverses naus industrials amb un total de superfície de 61.447 m2. L'edifici d'oficines d'Indústries IMSSA - TAMSA era la construcció més destacada de tot el conjunt, situat a Roquetes (Baix Ebre), és inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Forma part del conjunt d'edificis de la fàbrica IMSSA-TAMSA (Industrias de Madera Sabaté S.A - Tecnologias y Acabados de Madera S.A).

Descripció de l'edifici d'oficines 
L'any 1970 es va dur a terme la construcció del que seria el nou edifici d'oficines d'Indústries Sabaté.

Aquesta construcció, del tot atípica, va suposar una novetat al territori, mai un edifici tan alt havia estat construït. Avui dia, tot i haver passat els anys, continua sent un dels edificis més alts. (Particularment, si creuem el pont bimil·lenari de Tortosa en direcció Roquetes veure'm l'edifici aixecat al recte nostre).

És un edifici d'oficines i administració, amb una altura superior sobre els edificis de l'entorn i un dels més alts del territori. Està constituït sobre una planta rectangular dividida en dos cossos, contenint el de la dreta una segona torre de planta quadrada.

L'edifici està format per dos cossos principals, a l'esquerra amb planta i un pis, mentre que la part vertical de la dreta té planta baixa i vuit pisos que trenca l'angle dret principal, tots dos amb coberta plana.

Cal destacar la utilització de l'entramat de fusta (especialitat de l'empresa), per a les divisions verticals de totes les façanes dels dos cossos, i l'element horitzontal (lleugerament inclinat) utilitzat com a coberta de l'entrada principal. Els altres materials utilitzats a les façanes són la pedra artificial, vidre de pedra vidriada per al recobriment de la torre quadrangular del cos vertical dret i per a altres petits cossos afegits a l'edifici.

Història de l'empresa 
Ens situem el 1939 a la ciutat de Tortosa, província de Tarragona.

Un cop acabada a Espanya la Guerra Civil (1939) les poblacions a les zones més afectades s'anaven reconstruint a poc a poc, pel que negocis nous obririen.

A Tortosa va succeir la coneguda Batalla de l'Ebre durant la guerra, que va tenir lloc el 1938. Al districte del Raval de Crist, prop de Tortosa, una família humil, va obrir un petit taller on fabricaven caixes de fusta per les taronges i rodes de carruatges.

Aquest petit negoci, creat per Candido Sabaté, el qual només fabricava caixes i rodes de fusta anava obtenint a poc a poc més clients.

Amb els pas del temps el negoci anava creixent. Els dos fills homes de Candido Sabaté, Alberto Sabaté i Joan Sabaté es van posar al comandament del petit negoci i van començar a fabricar principalment portes de fusta.

El negoci va ser un èxit, la compenetració dels dos germans era ideal, Alberto Sabaté s'encarregava de la direcció de la fabricació dels productes i Joan Sabaté coordinava la part executiva.

Aquell taller on tot havia començat feia uns anys s'havia transformat amb una petita empresa, s'havien construït petites naus industrials i un edifici d'oficines. A partir d'aquell període ja es coneixia l'empresa a nom d’IMSSA TAMSA, les sigles de (Industrias de Madera Sabaté S.A y Tecnologias en Acabados de Madera S.A).

La fabricació de portes de fusta a la indústria dels germans Sabaté proveïa la construcció de nous edificis a tota la comunitat de Catalunya i també a la resta d'Espanya. Si ens trobem en un edifici construït entre el 1940 i 1992 és ben probable veure en un lateral de les portes el nom d’aquesta empresa.

L’any 1970 l'empresa havia crescut encara més. La seva expansió era evident, arribant a coronar-se com una de les empreses més gran del territori ebrenc i com una potent fàbrica a la província de Tarragona. S'anaven construint noves naus industrials, arribant a obtenir finalment una superfície útil total de 61.447 m2 (6.14 ha). El 1970 fou també l’any en que l'empresa va decidir construir un nou edifici d'oficines amb un total de 2.637 m2, amb 8 plantes.

L’empresa fabricaba productes a escala nacional i internacional, exportant portes de fusta a països com Alemanya o França.  Fou especialment una època d'esplendor per l'empresa durant l'expansió d'habitatges a la província de Barcelona, especialment pel fet que es celebraren les olimpíades de Barcelona del 1992. Aquest fet va provocar que es construïssin molts habitatges i palaus esportius.

Un cop tota aquesta construcció d'habitatges va finalitzar, l'empresa havia crescut encara més. Espanya vivia una crisi econòmica i un dels germans, Joan Sabaté va anar delegant el càrrec com a director executiu i la seva possessió del 50% de l'empresa als seus descendents, deixant l'executiu de l'empresa al comandament de Jordi Sabaté i Adolfo Barreno (aquest últim gendre de Joan Sabaté). Tot aquests cúmuls de fets van provocar una crisi dins de l'empresa difícil de suportar.

Finalment, el 1992, després de molts intents per fer ressorgir l'empresa dels problemes econòmics Alberto Sabaté i Joan van veure's obligats a declarar un expedient de fallida, deixant per acabats més de 50 anys d'història.

El tancament d'aquesta empresa va suposar grans avalots i disturbis a tota la família Sabaté durant mesos. Els gairebé 150 treballadors de l'empresa es van manifestar davant dels seus habitatges a la carretera de la simpàtica, Tortosa. Durant aquest temps en què van manifestar-se per recuperar el seu lloc de treball també van intentar assaltar les propietats. La televisió i la premsa com TV3, Canal21 o televisions estatals eren present durant els aldarulls i en moltes de les imatges es pot veure com van intentar atacar la família.

Els treballadors es manifestaven en contra de tota la família, els més destacats Alberto i Joan Sabaté, els propietaris, però especialment van manifestar-se contra Adolfo Barreno el qual era acusat per part dels treballadors com el principal responsable del tancament de la coneguda empresa.

Un cop declarat l'expedient de fallida per part de la junta directiva de l'empresa, l'Estat Espanyol, el Ministeri d'Hisenda, els treballadors d'IMSSA TAMSA i altres empreses es van unir per fer pressió als germans Sabaté i pagar els deutes restants.

Tot el conjunt edificat de l'empresa estava valorat en un total aproximat de 2.163.018.000 pts. equivalent avui dia a 30.000.000 € (30 Milions d'euros).

La quantitat reclamada als germans Sabaté per part dels treballadors i d'altres empreses era de 13 Milions d’euros. En negar-se aquests a pagar els deutes se’ls va convocar a judici l’any 2000.

En el judici contra els germans Alberto i Joan Sabaté, Jordi Sabaté, Adolfo Barreno i més dirigents de l'empresa la part acusant va demanar l'abonament del deute i una pena de presó pels principals acusats. Després de varies sessions judicials la sentència per part del jutjat de Tortosa va desestimar la culpabilitat dels propietaris pel tancament de l'empresa, pel qual la pena de presó demanada es va desestimar. Tot i això, molts béns de la família Sabaté van ser embargats, un d’ells la empresa valorada amb 30 Milions d’euros.

Cinquanta anys de periode empresarial finalitzaven amb el tancament de l’empresa, finalitzant també el lideratge empresarial de la família Sabaté.

https://elpais.com/noticias/imssa-tamsa/

Referències

Enllaços externs 

 
 Localització d'indústries Sabaté - IMSSA TAMSA. localització en www.googlemaps.com
 https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Historiadorebrenco. Wilkipedia IMSSA TAMSA.

Patrimoni monumental de Roquetes
Edificis de Roquetes
Fàbriques de Catalunya